Сантьяго Сурбригген (; род. 27 февраля 1990, Сан-Херонимо-Норте) — аргентинский футболист, защитник. Ныне выступает за аргентинский клуб «Унион Санта-Фе».

Клубная карьера 
Сантьяго Сурбригген начинал всю свою профессиональную карьеру футболиста в клубе «Унион Санта-Фе». 9 октября 2009 года он дебютировал в аргентинской Примере B Насьональ, выйдя в основном составе в домашнем поединке против команды «Бока Унидос». 9 марта 2010 года Сурбригген забил свой первый гол в лиге, открыв счёт в гостевой игре с «Платенсе».

По итогам сезона 2010/11 «Унион» вышел в Примеру. 16 августа 2011 года Сурбригген дебютировал в главной аргентинской лиге, выйдя в основном составе в гостевом матче против «Боки Хуниорс». В 2013 году «Унион» вылетел обратно в Примеру B Насьональ, а по итогам сезона 2014 вновь вернулся в Примеру.

В середине 2016 года Сантьяго Сурбригген перешёл в аргентинский «Ланус».

Достижения 
 «Ланус»
 Обладатель Кубка столетия независимости (1): 2016
 Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе